Laaglandbalinees
 Badung (regentschap)
 Straat Badoeng